een natuurkundige grootheid:
elektrische spanning, het potentiaalverschil tussen twee punten in een elektrisch circuit
mechanische spanning, de kracht die wordt uitgeoefend op een oppervlak
thermische spanning, de spanning die in een materiaal ontstaat onder invloed van de temperatuur
oppervlaktespanning, het verschijnsel dat het oppervlak van een vloeistof zich gedraagt als een veerkrachtige laag
druk (grootheid), de drukkracht per oppervlakte-eenheid
 spanning (gemoedstoestand); zie stress
 als element van een verhaal of spel; zie spanning (verhaal)
 een maandelijkse uitgave van het wetenschappelijk bureau van de Nederlandse Socialistische Partij; zie Spanning (partijblad)